Niemcy:
 Kyffhäuser – pasmo górskie
 Kyffhäuserkreis – powiat w kraju związkowym Turyngia
 Kyffhäuser – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser
 Kyffhäuserland – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser

Zobacz też:
 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser
 Pomnik Kyffhäuser